Der Name Nickerie bezeichnet 

einen Distrikt in Suriname, siehe Nickerie
einen Fluss in Suriname, siehe Nickerie (Fluss)
den Hauptort im Distrikt Nickerie in Suriname, siehe Nieuw-Nickerie